Eredivisie (mannenhandbal) 1992/93
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1992/93